Бахр-эль-Газаль:
 Бахр-эль-Газаль — регион (административная единица) Судана, существовавший до 1994 года, с 2011 года входит в Южный Судан.
 Бахр-эль-Газаль — исторический регион и провинция Чада.
 Бахр-эль-Газаль — вади, вытекающий из озера Чад.
 Бахр-эль-Газаль — другое название реки Эль-Газаль в Южном Судане.

См. также 
 Кафия-Кинги (район)